Pseudogomphus är ett släkte av svampar. Pseudogomphus ingår i familjen Gomphaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pseudogomphus